Drawert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Drawert, deutscher Lebensmittelchemiker
 Horst Drawert (1910–1976), deutscher Botaniker
 Kurt Drawert (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Lars Drawert (* 1976), deutscher Kameramann und Filmproduzent